Pedro Mairata Gual (Manacor, 15 de janeiro de 1979) é um futebolista espanhol que joga como zagueiro. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas de Maiorca
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Naturais de Manacor